Prix Québec-Wallonie-Bruxelles de littérature de jeunesse est un prix littéraire.
Prix Rapsat-Lelièvre est le nouveau nom de l'ancien concours de musique Prix Québec-Wallonie-Bruxelles.